Флоренци - фамилия:

 Флоренци, Алессандро (род. 1991) — итальянский футболист, полузащитник.
 Флоренци, Марианна (1802—1870) — итальянская аристократка, переводчица философских трудов.

См. также 
 Флоренций
 Флоренция